Текля Ресволл (; 22 травня 1871 — 14 червня 1948) — норвезька вчена-ботанік, сестра Ганни Ресволл-Голмсен.
 Ганна Ресволл-Голмсен (; 11 вересня 1873 — 13 березня 1943) — норвезька вчена-ботанік, сестра Теклі Ресволл.